Адра — топоним:

Населённые пункты

Индия 
Адра — город в округе Пурулия, штат Западная Бенгалия.

Испания 
Адра — муниципалитет в провинции Альмерия.

Сирия 
Адра — пригород Дамаска.

Эстония 
Адра — деревня в волости Харку, уезд Харьюмаа.